Ogden kan syfta på:

Kanada 

 Ogden (kommun), Québec, Estrie,

USA 

 Ogden, Arkansas, ort, Little River County, 
 Ogden, Kansas, ort, Riley County, 
 Ogden, North Carolina, ort, New Hanover County, 
 Ogden, Iowa, ort, Boone County, 
 Ogden, Illinois, ort, Champaign County, 
 Ogden, countyhuvudort, Utah, Weber County,